Elko (Minnesota) - een plaats (city) in de Amerikaanse staat Minnesota
 Elko (South Carolina) - een plaats (town) in de Amerikaanse staat South Carolina
 Elko County - een county in de Amerikaanse staat Nevada
 Elko (Nevada) - de hoofdplaats van deze county

 Elko Krisantem - de protagonist uit de spionagereeks S.A.S. van de Franse auteur Gérard de Villiers

Zie ook 
 Elco (doorverwijspagina)
 Eelco (doorverwijspagina)